Sisay ist ein amharischer männlicher und weiblicher Vorname mit der Bedeutung „Vorzeichen guter Dinge, ein Segen“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Sisay Lemma (* 1990), äthiopischer Marathonläufer
 Sisay Measo (* 1980), äthiopische Marathonläuferin

Familienname 
 Ezkyas Sisay (* 1988), äthiopischer Marathonläufer
 Hawa Sisay-Sabally, gambische Juristin und Politikerin
 Sampha Sisay (* 1988), britischer Musiker, siehe Sampha
 Sheriff S. Sisay (1935–1989), gambischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname
Amhara